Финнe — финская фамилия.

Известные носители 
 Гарриет Финне-Сувери (род. 1953) — финский работник в области здравоохранения
 Гуннар Финне (1886—1952) — финский скульптор
 Густаф Адольф Финне (1883—1936) — финский инженер и щюцкор
 Константин Финне (1878—1956) — русский врач.
 Туомас Финне (род. 1979) — финский продюсер
 Хенрик Финне (1548—1684) — финская медсестра, по некоторым сведениям прожила 136 лет
 Хилькка Финне (1877—1964) — финский художник и иллюстратор, сестра Ялмари Финне
 Эдвард Финне (1866—1899) — норвежский писатель.
 Эльма Финне (1907—1977) — финский религиозный писатель
 Эрик Финне (1869—1931) — финский писатель
 Юкка Финне (род. 1951) — финский учёный в области молекулярной биологии
 Ялмари Финне (1874—1938) — финский писатель, переводчик, театральный режиссёр, историк